Сборная команда СССР:

 Сборная СССР по хоккею с мячом
 Сборная СССР по хоккею с шайбой